Сан-Кристобаль-де-ла-Куэста () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 9,92 км². Население — 895 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки